Cañahierro puede referirse a:
El nombre común de la planta Conium maculatum.
El nombre común de la planta Ferula communis
El nombre común de la planta '''''Oenanthe crocata.